Sallentien ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Sallentien (1825–1897), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Karl Ludwig Ferdinand Sallentien (1780–1848), deutscher lutherischer Theologe